16 Original Hits – raccolta di Nat King Cole del 1987
 16 Original Hits – raccolta di Otis Redding del 1991
 16 Original Hits – raccolta di Chris Norman del 1999